De Keulsepoort of Laarpoort was een van de vier hoofdpoorten van de Middeleeuwse Nederlandse vestingstad Venlo. Ook is het tegenwoordig een straat op diezelfde plek.

De poort maakte deel uit van de versterkingen aan de zuidoostzijde van de stad en werd omgeven door Fort Keulen. De poort stamt uit de periode dat de vestingwerken gebouwd waren, rond 1340 tot 1345. Logischerwijs kon men daar de stad binnen via de weg naar Keulen. Voor de andere benaming van de poort moet men denken aan het bosachtige, moerassige terrein (Laar), dat nagenoeg de hele stad omgaf.

De poort en het fort waren daarnaast onderdeel van de Enveloppe Van der Duyn, met zowel ten noorden (Fiolentoren) als ten zuiden (Laartoren) een toren. In totaal bevonden zich zes torens in deze enveloppe.

Toen tussen 1867 en 1872 de vestingwerken, op Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, werden gesloopt werd hier de Köln-Mindener spoorlijn gebouwd. Op de plek waar voorheen het fort Keulen stond lag vanaf 1874 het einde van de spoorlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd op dezelfde plek het Julianapark aangelegd.

Aan dit Julianapark verrees nog voor de oorlog het regionale postkantoor. Ook werd er na de slechting van de vestingwerken een straat aangelegd met dezelfde naam, van de Parade tot aan het huidige Koninginneplein. Het postkantoor had tot de sluiting in de jaren 90 haar ingang aan deze straat. In het park werd rond 1970 het Museum van Bommel van Dam gebouwd, en in 2000 werd ernaast het Limburgs Museum in gebruik genomen op de plek waar vroeger nog de trein reed.

In oktober 2011 is men tijdens werkzaamheden aan de riolering erachter gekomen, dat de poort beneden het maaiveld nog vrijwel geheel intact is gebleven. Daarbij is gebleken dat de mergelen fundamenten de tand des tijds goed hebben doorstaan.

Externe link 
Keulsepoort - venlo.nl

Vestingwerk van Venlo
Straat in Venlo binnenstad
Poort in Venlo
Voormalig bouwwerk in Limburg (Nederland)